Георги Яковов Зографски или Зографов е български зограф и художник от Македония.

Биография 
Роден е в 1871 година в Папрадище и принадлежи към големия зографски род Рензовци. Негов дядо е Георги Дамянов, а баща му е Яков Зографски. След опожаряването на Папрадище в 1884 година Яков напуска селото със семейството си и се преселва във Велес. По-късно нападението над селото е нарисувано по памет от Георги. Автор е на множество икони в църкви във Велес, в селата във Велешко, Щип и Кратово. Става кмет на Велес. Рисува също така и много портрети. Понякога работи с Андон Китанов.

Умира в 1944 или в 1945 година.

Галерия

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Починали във Велес
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Български художници
Родени в Папрадище
Рензови
Кметове на Велес